Липпе ():

Географические названия 
 Липпе — река в Германии
 Липпе — регион в Германии (государство с 1123 г.)
 Липпе — район Германии
 Шаумбург-Липпе — княжество в Германии с 1643 г.
 Липпе-Детмольд (или просто Липпе) — княжество в Германии

См. также 
 Дом Липпе — немецкий аристократический род
 Липпе-Бистерфельд — линия дома Липпе
 Липе